Parlamentsvalget i Letland 2014 blev afholdt den 4. oktober 2014. Det tidligere valg blev afholdt i 2011, men i henhold til landets forfatning, blev valgperioden reduceret til kun tre år efter tidlige valg (valget i 2011 blev afholdt et år efter valget i 2010).

Resultater

Referencer 

Politiske valg i Letland
Letland 2014